Дискографија албума Џорџа Харисона се састоји од дванаест студијских албума, два уживо албума и четири компилације.

Албуми

Студијски албуми

Референце 

Џорџ Харисон
Џорџ Харисон
Џорџ Харисон